Wahlkreis 74 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 74
 Landtagswahlkreis 74